Cease Fire (1953), een 3D film over de Koreaanse Oorlog 
 Cease Fire (1985), een dramafilm met Don Johnson
 Cease Fire (2006), een Iraanse film van Tahmineh Milani
Cease Fire (Star Trek), een aflevering van Star Trek Enterprise